Campan steht für:

 Campan, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées

Campan ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Campan (* 1958), französischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jeanne Louise Henriette Campan (1752–1822), Kammerfrau von Marie Antoinette
 Olivier Campan (* 1970), französischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Campanium, ein Zeitintervall der Erdgeschichte
 Kampan